Trechalea är ett släkte av spindlar. Trechalea ingår i familjen Trechaleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Trechalea